Джек Уилсон ():

 Уилсон, Джек (Вовока) (1856—1932) — пайютский религиозный деятель.
 Уилсон, Джек (боксёр) (1918—1956) — американский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр 1936.
 Уилсон, Джек (гребец) (1914—1997) — британский гребец, олимпийский чемпион 1948 года.
 Уилсон, Джек (футболист) (1897—19??) — английский футболист. См. также 
 Уилсон, Джеки (1934—1984) — американский певец